

Sigle 
 Global Information Grid – la principale rete telematica che consente alle Forze armate statunitensi la network-centric warfare

Codici 
 GIG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro-Galeão (Brasile)
 gig – codice ISO 639-3 della lingua goaria

Musica 
 Gig – album discografico dei Circle Jerks del 1992

Aziende 
 GiG – azienda del Gruppo Giochi Preziosi